Osoby o tym nazwisku:
 Dimitry Margolin – izraelski wioślarz
 Michaił Margolin – radziecki konstruktor broni strzeleckiej
 Natan Margolin – radziecki polityk
 Phillip Margolin – amerykański pisarz

Inne:
 (2561) Margolin – planetoida z pasa głównego asteroid